Il singolare del torneo di tennis Torneo Godó 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Richard Krajicek che ha battuto in finale Carlos Costa 6-4, 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Jim Courier (secondo turno)
 Sergi Bruguera (quarti di finale)
 Andrij Medvedjev (secondo turno)
 Magnus Gustafsson (secondo turno)
 Thomas Muster (secondo turno)
 Carlos Costa (finale)
 Richard Krajicek (Campione)
 Jaime Yzaga (secondo turno)

 Karel Nováček (primo turno)
 Andrej Česnokov (terzo turno)
 Javier Sánchez (primo turno)
 Evgenij Kafel'nikov (primo turno)
 Renzo Furlan (primo turno)
 Jonas Svensson (primo turno)
 Alberto Berasategui (terzo turno)
 Magnus Larsson (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1994